2010-ben Hága adott otthont a 2010. március 7. és március 14. között megrendezésre kerülő műkorcsolya és jégtánc junior világbajnokságnak, melyet 1976 óta rendeznek a junior korosztály számára.

Kvalifikálás 
A versenyen a 13-18. életévet betöltött korcsolyázó indulhatott, kivétel ez alól a páros és jégtánc mezőny, ahol a férfiak felső korhatára 21 év. A nemzetek nevezése hasonlatos a felnőtt világversenyekéhez, hiszen minden ISU nemzet egy indulót nevezhet. 2 vagy 3 induló lehetőségét a 2009. évi eredmény határozza meg.

A következő országok indíthattak 2, vagy annál több versenyzőt:

Éremtáblázat

Versenyszámok

Junior férfi 

 RP = rövidprogram, SZP = szabadprogram

Junior nő 

 RP = rövidprogram, SZP = szabadprogram

Junior páros 

 RP = rövidprogram, SZP = szabadprogram A 8. helyen végzett kínai duót diszkvalifikálják.

Junior jégtánc 

 KT = kötelező tánc, ET = eredeti tánc, SZP = szabadprogram, VL = visszalépett

Jegyzetek

További információk 
 
 A verseny hivatalos weboldala

Juniorvilágbajnokság